Пограбування:

 Синонім грабежу або розбою.
 «Пограбування» — фейлетон Власа Дорошевича.

У кіно 

 Фільм-пограбування — вид фільмів.
 Пограбування (фільм, 1967, реж. Ален Кавальє) — фільм (Франція, Італія, 1967).
 Пограбування (фільм, 1967, реж. Пітер Єтс) — фільм (Велика Британія, 1967).
 Пограбування (фільм, 1971) — фільм (Франція, Італія, 1971).
 Пограбування (фільм, 1982) — фільм (США, 1982).
 Пограбування (фільм, 1985) — фільм (Канада, Франція, 1985).
 Пограбування (фільм, 1999) — фільм (США, 1999).
 Пограбування (фільм, 2002) — фільм (США, Канада, 2002).
 Пограбування (фільм, 2007) — фільм (Південна Корея, 2007).
 Пограбування (фільм, 2010) — фільм (Норвегія, 2010).
 «Пограбування на Бейкер-стріт» — фільм (Велика Британія, США, 2008).
 Пограбування по... — мультфільм (СРСР, 1978).
 Пограбування по-англійськи — фільм (США, Велика Британія, 2001).
 Пограбування по-французьки — фільм (США, Канада, Франція, Велика Британія, 2003).
 Пограбування по-італійськи — фільми 1962 (Італія, Франція), 1969 (Велика Британія, Італія) і 2003 (США) років.
 Суперпограбування в Мілані — фільм (Італія, 1964).

Див. також 
 Пограбування банку